The Pinnacles Desert w Australii
 Park Narodowy Pinnacles (dawniej Pinnacles National Monument) w Kalifornii